Тыква:

 Тыква () — род травянистых растений семейства Тыквенные и названия некоторых видов этого рода:
тыква обыкновенная, или тыква твёрдокорая, или тыква пепо (в т. ч.: кабачки, патиссоны);
 тыква вонючая, или тыква буйвола, или тыква койота;
 тыква гигантская, или тыква крупноплодная;
 тыква дланевидная;
 тыква мускатная;
 тыква фиголистная;
 тыква пальчатая.
 Тыква бутылочная, или Горлянка () —  некоторые подвиды растений рода Лагенария семейства Тыквенные.
 Тыква змеиная () — вид растений рода Трихозант семейства Тыквенные.
 Восковая тыква () — вид растений рода Бенинказа семейства Тыквенные.
 Тыква — плод некоторых растений семейства Тыквенные.
 Чёртова тыква () — вид растений рода Пассифлора семейства Страстоцветные.

Другое 
 Тыква (бомба) — авиационные бомбы, использовавшиеся ВВС США.

См. также 
 Тыквер
 Тыквина